Lava bezeichnet:

 Lava, eruptiertes Magma, das an die Erdoberfläche ausgetreten ist
 Lava (Mythologie), ein Zwillingssohn von Rama und Sita im indischen Epos Ramayana
 Lava, ein ehemaliger britischer Musikfernsehsender, siehe Greatest Hits TV
 Lava (Album), ein Album der deutschen Band Das Ich
 William Lava (1911–1971), US-amerikanischer Filmkomponist und Arrangeur
 Lava (2014), Kurzfilm von Pixar aus dem Jahr 2014
 Lava, vierteilige Mini-Kriminalserie aus Island von 2014 (Originaltitel Hraunið)

Siehe auch:

 Lawa
 Lava Lava (Begriffsklärung)
 Lava-Ströme